Dit is een lijst van planetoïden 37901-38000. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (37901) - || 1998 FW66|| 20 maart 1998 || LINEAR
|-
| (37902) - || 1998 FH67|| 20 maart 1998 || LINEAR
|-
| (37903) - || 1998 FU67|| 20 maart 1998 || LINEAR
|-
| (37904) - || 1998 FU68|| 20 maart 1998 || LINEAR
|-
| (37905) - || 1998 FU70|| 20 maart 1998 || LINEAR
|-
| (37906) - || 1998 FR73|| 28 maart 1998 || Stroncone
|-
| (37907) - || 1998 FD76|| 24 maart 1998 || LINEAR
|-
| (37908) - || 1998 FA78|| 24 maart 1998 || LINEAR
|-
| (37909) - || 1998 FT79|| 24 maart 1998 || LINEAR
|-
| (37910) - || 1998 FS84|| 24 maart 1998 || LINEAR
|-
| (37911) - || 1998 FA85|| 24 maart 1998 || LINEAR
|-
| (37912) - || 1998 FG90|| 24 maart 1998 || LINEAR
|-
| (37913) - || 1998 FO90|| 24 maart 1998 || LINEAR
|-
| (37914) - || 1998 FK94|| 24 maart 1998 || LINEAR
|-
| (37915) - || 1998 FK101|| 31 maart 1998 || LINEAR
|-
| (37916) - || 1998 FN101|| 31 maart 1998 || LINEAR
|-
| (37917) - || 1998 FJ103|| 31 maart 1998 || LINEAR
|-
| (37918) - || 1998 FD104|| 31 maart 1998 || LINEAR
|-
| (37919) - || 1998 FO104|| 31 maart 1998 || LINEAR
|-
| (37920) - || 1998 FC109|| 31 maart 1998 || LINEAR
|-
| (37921) - || 1998 FM109|| 31 maart 1998 || LINEAR
|-
| (37922) - || 1998 FQ109|| 31 maart 1998 || LINEAR
|-
| (37923) - || 1998 FD113|| 31 maart 1998 || LINEAR
|-
| (37924) - || 1998 FB114|| 31 maart 1998 || LINEAR
|-
| (37925) - || 1998 FL114|| 31 maart 1998 || LINEAR
|-
| (37926) - || 1998 FX114|| 31 maart 1998 || LINEAR
|-
| (37927) - || 1998 FS115|| 31 maart 1998 || LINEAR
|-
| (37928) - || 1998 FO121|| 20 maart 1998 || LINEAR
|-
| (37929) - || 1998 FY122|| 20 maart 1998 || LINEAR
|-
| (37930) - || 1998 FG123|| 20 maart 1998 || LINEAR
|-
| (37931) - || 1998 FG125|| 24 maart 1998 || LINEAR
|-
| (37932) - || 1998 FF129|| 22 maart 1998 || LINEAR
|-
| (37933) - || 1998 FM140|| 29 maart 1998 || LINEAR
|-
| (37934) - || 1998 FO141|| 29 maart 1998 || LINEAR
|-
| (37935) - || 1998 GW || 3 april 1998 || Spacewatch
|-
| (37936) - || 1998 GH1|| 4 april 1998 || F. B. Zoltowski
|-
| (37937) - || 1998 GA9|| 2 april 1998 || LINEAR
|-
| (37938) - || 1998 GH9|| 2 april 1998 || LINEAR
|-
| (37939) Hašler || 1998 HA || 16 april 1998 || L. Šarounová
|-
| (37940) - || 1998 HA4|| 19 april 1998 || Spacewatch
|-
| (37941) - || 1998 HS6|| 22 april 1998 || ODAS
|-
| (37942) - || 1998 HY8|| 17 april 1998 || Spacewatch
|-
| (37943) - || 1998 HF18|| 18 april 1998 || LINEAR
|-
| (37944) - || 1998 HK19|| 18 april 1998 || LINEAR
|-
| (37945) - || 1998 HP19|| 18 april 1998 || LINEAR
|-
| (37946) - || 1998 HH20|| 20 april 1998 || LINEAR
|-
| (37947) - || 1998 HJ20|| 20 april 1998 || LINEAR
|-
| (37948) - || 1998 HN23|| 25 april 1998 || NEAT
|-
| (37949) - || 1998 HD29|| 20 april 1998 || LINEAR
|-
| (37950) - || 1998 HU33|| 20 april 1998 || LINEAR
|-
| (37951) - || 1998 HE42|| 24 april 1998 || Spacewatch
|-
| (37952) - || 1998 HW45|| 20 april 1998 || LINEAR
|-
| (37953) - || 1998 HX46|| 20 april 1998 || LINEAR
|-
| (37954) - || 1998 HF47|| 20 april 1998 || LINEAR
|-
| (37955) - || 1998 HK50|| 29 april 1998 || Spacewatch
|-
| (37956) - || 1998 HO53|| 21 april 1998 || LINEAR
|-
| (37957) - || 1998 HJ54|| 21 april 1998 || LINEAR
|-
| (37958) - || 1998 HR57|| 21 april 1998 || LINEAR
|-
| (37959) - || 1998 HM62|| 21 april 1998 || LINEAR
|-
| (37960) - || 1998 HP64|| 21 april 1998 || LINEAR
|-
| (37961) - || 1998 HG71|| 21 april 1998 || LINEAR
|-
| (37962) - || 1998 HW74|| 21 april 1998 || LINEAR
|-
| (37963) - || 1998 HF79|| 21 april 1998 || LINEAR
|-
| (37964) - || 1998 HR84|| 21 april 1998 || LINEAR
|-
| (37965) - || 1998 HH89|| 21 april 1998 || LINEAR
|-
| (37966) - || 1998 HO90|| 21 april 1998 || LINEAR
|-
| (37967) - || 1998 HG93|| 21 april 1998 || LINEAR
|-
| (37968) - || 1998 HB94|| 21 april 1998 || LINEAR
|-
| (37969) - || 1998 HW97|| 21 april 1998 || LINEAR
|-
| (37970) - || 1998 HG100|| 21 april 1998 || LINEAR
|-
| (37971) - || 1998 HS102|| 25 april 1998 || E. W. Elst
|-
| (37972) - || 1998 HJ105|| 23 april 1998 || LINEAR
|-
| (37973) - || 1998 HG106|| 23 april 1998 || LINEAR
|-
| (37974) - || 1998 HE115|| 23 april 1998 || LINEAR
|-
| (37975) - || 1998 HB118|| 23 april 1998 || LINEAR
|-
| (37976) - || 1998 HC118|| 23 april 1998 || LINEAR
|-
| (37977) - || 1998 HC123|| 23 april 1998 || LINEAR
|-
| (37978) - || 1998 HR124|| 23 april 1998 || LINEAR
|-
| (37979) - || 1998 HG125|| 23 april 1998 || LINEAR
|-
| (37980) - || 1998 HH126|| 23 april 1998 || LINEAR
|-
| (37981) - || 1998 HD130|| 19 april 1998 || LINEAR
|-
| (37982) - || 1998 HB132|| 19 april 1998 || LINEAR
|-
| (37983) - || 1998 HB136|| 20 april 1998 || LINEAR
|-
| (37984) - || 1998 HA138|| 20 april 1998 || LINEAR
|-
| (37985) - || 1998 HF144|| 21 april 1998 || LINEAR
|-
| (37986) - || 1998 HQ144|| 21 april 1998 || LINEAR
|-
| (37987) - || 1998 HO145|| 21 april 1998 || LINEAR
|-
| (37988) - || 1998 HB153|| 23 april 1998 || NEAT
|-
| (37989) - || 1998 HZ153|| 28 april 1998 || Spacewatch
|-
| (37990) - || 1998 KN4|| 22 mei 1998 || LONEOS
|-
| (37991) - || 1998 KZ5|| 24 mei 1998 || Spacewatch
|-
| (37992) - || 1998 KP6|| 22 mei 1998 || LONEOS
|-
| (37993) - || 1998 KM8|| 23 mei 1998 || LONEOS
|-
| (37994) - || 1998 KV12|| 22 mei 1998 || LINEAR
|-
| (37995) - || 1998 KG24|| 22 mei 1998 || LINEAR
|-
| (37996) - || 1998 KE27|| 22 mei 1998 || LINEAR
|-
| (37997) - || 1998 KW30|| 22 mei 1998 || LINEAR
|-
| (37998) - || 1998 KF34|| 22 mei 1998 || LINEAR
|-
| (37999) - || 1998 KL34|| 22 mei 1998 || LINEAR
|-
| (38000) - || 1998 KK35|| 22 mei 1998 || LINEAR|}

Planetoïdenlijsten